A 2013-as U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezői az UEFA által rendezett tizenkettedik U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezői, melyet 48 nemzet válogatottjai között játszottak. Az végső, elit körbe a 12 négycsapatos csoport első két helyezettje, valamint a legjobb harmadik helyezettje jut. A selejtezőket 2012. szeptember 26. és november 26. között rendezik. A rendező Litvánia korosztályos válogatottja automatikusan döntőbe jutott.

Az egyes csoportok mini tornát játszanak a helyezések eldöntéséért, az egyik kiválasztott házigazda országában.

Selejtező csoportok

1-es csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

2-es csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

3-as csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

4-es csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

5-ös csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

6-os csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

7-es csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

8-as csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

9-es csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

10-es csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

11-es csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

12-es csoport 

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

<div id="ENGvsSUI">

Harmadik helyezett csapatok rangsorolása
Csak a csoport első és második helyezett csapata elleni mérkőzések számítanak.

A döntésnél figyelembe kerülő tényezők.
 magasabb pontszám
 jobb gólkülönbség
 több rúgott gól
 Fair play
 sorsolás kalapból

Hivatkozások

Külső hivatkozások
 Selejtező fordulók az uefa.com oldalán.
 UEFA.com

2013
U19